Никола́й Го́лубев:
 Голубев, Николай Алексеевич (1902—1958) — начальник 2-го отдела Главного экономического управления (ГЭУ) НКВД СССР, генерал-майор.
 Голубев, Николай Иванович (1910—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Орловского областного исполнительного комитета.
 Голубев, Николай Николаевич (1875 — после 1948) — российский правовед.
 Голубев, Николай Сергеевич (1902—1987) — инженер-технолог. Лауреат Государственной премии СССР.